

Musica 
 Garden Party – album di Ricky Nelson del 1972
 Garden Party – singolo di Ricky Nelson del 1972
 Garden Party – singolo dei Marillion del 1983

Altro 
 Garden Party – dipinto di Beppe Devalle del 1965
 Garden Party – film del 2008